Хмелівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Хмелівська сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Хмелівська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Хмелівська сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Хмелівська сільська рада — Сумська область, Краснопільський район
 Хмелівська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Хмелівська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район
 Хмелівська сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район
 Хмелівська сільська рада — Хмельницька область, Городоцький район